Saint-George steht für:
 Saint-George, politische Gemeinde im Distrikt Nyon, Kanton Waadt, Schweiz
 Saint-George (Adelsgeschlecht)

Personen:
 Carl von Saint-George, deutscher Amtmann
 Franz von Saint-George (1686–1730), deutscher Kanzleibeamter 
 Franz Georg von Saint-George (Heinrich Franz Georg Ludwig von Saint-George; 1760–1843), deutscher Hofbeamter 
 Friedrich Ferdinand von Saint-George (1782–1823), deutscher Amtmann und Richter 

Siehe auch:
 Saint George